Чёрный ястреб:
 Чёрный ястреб — кинофильм 1996 года.
 Чёрный ястреб — кинофильм 2001 года.
 Чёрный Ястреб — военный вождь индейского племени сауков.

См. также 
 Черный ястреб 2: Зона высадки Ирак — кинофильм 2005 года.
 Чёрные ястребы
 Sikorsky UH-60 Black Hawk — вертолёт Сикорский UH-60.
 Война Чёрного Ястреба — вооружённый конфликт 1832 года.
 Чёрный коршун — птица семейства ястребиных.